

Sigle 
 David Dunlap Observatory – osservatorio astronomico canadese
 Dungeons & Dragons Online – un MMORPG di ambientazione fantasy

Codici 
 ddo – codice ISO 639-3 della lingua dido